Mwingi (district), een district in de provincie Mashariki in Kenia
 Mwingi (stad), de hoofdplaats van dit district